Вестфејлија има више значења:
 Вестфејлија (Индијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Вестфејлија (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Вестфејлија (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Вестфејлија (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Вестфејлија (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Вестфејлија (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген